Gaffargaon kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Gafargaon, ort, Dhaka, 
 Gaffargaon (underdistrikt i Bangladesh), 

Robotskapade Bangladeshförgreningar